Capitán Miranda steht für:

 Capitán Miranda (Paraguay), einen Distrikt in Paraguay
 Capitán Miranda (Schiff), ein Segelschulschiff der uruguayischen Marine